Кубок Первого Канала 2008 — третий и последний розыгрыш турнира, проходил с 23 по 31 января 2008 года. В турнире впервые приняла участие команда из Сербии — чемпион страны «Црвена Звезда» (Белград). Израиль представлял чемпион «Бейтар» (Иерусалим). Чемпион России 2007 «Зенит» (Санкт-Петербург) также выражал желание участвовать в кубке, но вовремя не подтвердил своё участие.

Результаты

Финал

Лучший игрок турнира 
Официальная версия журнала «PROспорт» — Сергей Ребров («Динамо»).

Бомбардиры 
 Фернандиньо («Шахтёр») — 4 гола.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Первого Канала (архивная копия сайта на июнь 2010 года)
 Кубок Первого канала 2008 на сайте Чемпионат.ру
 «Шалом, футбол»
 Кубок Первого канала 2008 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка Первого канала 2008 на сайте RSSSF 

2008
Футбол в России в 2008 году
Спорт в Израиле в 2008 году
Январь 2008 года